Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

Allemagne 
  (prussien) d'infanterie (Reichswehr)

Belgique 
5e régiment de lanciers (Belgique)
5e régiment de ligne (Belgique)
Regiment Bevrijding - 5 Linie

Canada 
5e Régiment d'artillerie légère du Canada

États-Unis 
  de cavalerie (États-Unis)
 d'infanterie (États-Unis)
5e régiment de Marines (États-Unis)
1er bataillon, 5e régiment de Marines (États-Unis)

Armée de l'Union 

 5th Arkansas Cavalry : cinquième régiment de cavalerie de l'Arkansas
 5th California Infantry : cinquième régiment d'infanterie de Californie 
 5th Connecticut Infantry : cinquième régiment d'infanterie du Connecticut

 5th Maryland Infantry :  cinquième régiment d'infanterie du Maryland
 5th Michigan Infantry :  cinquième régiment d'infanterie du Michigan
 5th New York Volunteer Infantry :  cinquième régiment d'infanterie de New York
5th United States Colored Cavalry : cinquième régiment de cavalerie de couleur des États-Unis
 5th Vermont Infantry : cinquième régiment d'infanterie du Vermont

États confédérés d'Amérique 

 5th Virginia Infantry : cinquième régiment d'infanterie de volontaires de Virginie

France 
5e régiment d'artillerie (France)
5e régiment d'artillerie à cheval
 5e régiment d'artillerie à pied (1794-1815), (1820-1829) et (1854-1867)
5e régiment d'artillerie coloniale
5e régiment d'artillerie de campagne aéroporté
5e régiment de cavalerie (France)
5e régiment de chasseurs à cheval
5e régiment de chasseurs d'Afrique
5e régiment de chasseurs parachutistes
5e régiment de chevau-légers lanciers
5e régiment de commandement et de soutien
5e régiment de cuirassiers
5e régiment de dragons
5e régiment étranger d'infanterie
5e régiment du génie
5e régiment d'hélicoptères de combat 
5e régiment de hussards
5e régiment d'infanterie (France)
 d'infanterie coloniale
5e régiment d'infanterie territoriale
5e régiment d'infanterie légère
5e régiment interarmes d'outre-mer
 5e régiment du matériel 
5e régiment de spahis
5e régiment de spahis algériens
5e régiment de spahis marocains
5e régiment de spahis tunisiens
5e régiment de tirailleurs de la Garde impériale
5e régiment de tirailleurs algériens
5e régiment de tirailleurs marocains
5e régiment de tirailleurs sénégalais
5e régiment de voltigeurs de la Garde impériale

Italie 
  de cavalerie (Italie)

Pologne 
5e régiment polonais d'infanterie

Royaume de Prusse 
  d'infanterie vieux-prussien
  de grenadiers de la Garde
  de grenadiers « roi Frédéric  » ( d'infanterie prussien-oriental)
  de dragons « baron de Manteuffel » (régiment de dragons rhénan)
  de chasseurs à cheval
  de cuirassiers « duc Frédéric-Eugène de Wurtemberg » (régiment de cuirassiers prussien-occidental)

Royaume-Uni 
5e régiment royal de chars
5e régiment de SAS

Homonymie d'unités militaires